Aljona Apina (; eigentlich ; geboren 23. August 1964 in Saratow, Sowjetunion) ist eine russische Sängerin, Komponistin und Schauspielerin. Sie wurde bekannt als Sängerin der Gruppe Kombinazija, welche sie 1991 verließ um eine erfolgreiche Solokarriere zu starten. Sie besitzt den Titel verdienter Künstler der Russischen Föderation.

Bekannte Stücke ihrer Solokarriere sind zum Beispiel Lokha (), Elektrichka () und Semechek stakan ().

Diskographie

Kombinazija

Solo

Alben 
 1992 – «Улица любви»
 1993 – «Танцевать до утра»
 1994 – «Пляжный сезон»
 1995 – «Лимита»
 1995 – «Пропащая душа»
 1996 – «Соперница»
 1997 – «Объяснение в любви»
 1998 – «Люби как я»
 1999 – «Тополя»
 2001 – «О судьбе и о себе»
 2003 – «Пойдём со мной»
 2007 – «Самолёт на Москву»
 2010 – «Ещё раз про любовь»
 2014 – «Мелодия»
 2018 – «Давай так»

Einzelnachweise 

Musiker (Russland)
Verdienter Künstler der Russischen Föderation
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1964
Frau